In 1929/30 werd het 24ste Hessisch-Hannovers voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond. De twee reeksen werden samengevoegd voor dit seizoen.

CSC 03 Kassel werd kampioen en SV 06 Kassel vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de West-Duitse eindronde. SV 06 Kassel verloor meteen van SC 1894 München-Gladbach. De acht kampioenen werden in twee groepen verdeeld en CSC werd derde in zijn groep.

Bezirksliga

Play-off tweede plaats
 Heen

 Terug

1. Bezirksklasse

Zuid-Hannover

Kassel

Fulda

Lahn

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Hessisch-Hannovers voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1929/30